Кольядо-Медьяно ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Гвадаррама. Занимает площадь 22,6 км². Население — 6527 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.Comepollas

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
   Sitio oficial del ayuntamiento 
 Collado Mediano: Historia, cultura, naturaleza en Sierra Guadarrama-Alto Manzanares

Муниципалитеты Мадрида